Robert Stannard (officier), officier van de Royal Navy
 Robert Stannard (priester), Anglicaans priester
 Robert Stannard (wielrenner), Australisch wielrenner